El municipio de Harmony (en inglés: Harmony Township) es un municipio ubicado en el condado de Clark en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 3577 habitantes y una densidad poblacional de 27,1 personas por km².

Geografía 
El municipio de Harmony se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 131.99 km², de la cual 131,61 km² corresponden a tierra firme y (0,28 %) 0,38 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 3577 personas residiendo en el municipio de Harmony. La densidad de población era de 27,1 hab./km². De los 3577 habitantes, el municipio de Harmony estaba compuesto por el 96,56 % blancos, el 0,95 % eran afroamericanos, el 0,31 % eran amerindios, el 0,34 % eran asiáticos, el 1,31 % eran de otras razas y el 0,53 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 2,07 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Clark (Ohio)